Il singolare del torneo di tennis Columbus Open 1974, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitore Raúl Ramírez che ha battuto in finale Roscoe Tanner 3-6, 7-6, 6-4.

Teste di serie 

 Arthur Ashe (secondo turno)
 Tom Gorman (semifinali, ritiro)
 Roscoe Tanner (finale)
 Raúl Ramírez (campione)

 Assente
 Vijay Amritraj (quarti di finale)
 Charlie Pasarell (secondo turno)
  Bob Lutz (secondo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Columbus Open 1974